Il doppio del torneo di tennis Pescara Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Cierro e Nicklas Utgren che hanno battuto in finale Mark Knowles e Roger Smith 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (quarti di finale)
 Ugo Colombini /  Sláva Doseděl (primo turno)

 Massimo Cierro /  Nicklas Utgren (Campioni)
 Mark Knowles /  Roger Smith (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pescara Challenger 1992